Rodrigo García (wielrenner), een Spaans wielrenner
 Rodrigo García (regisseur), een Amerikaans filmregisseur
 Rodrigo Garcia (politicus), een Braziliaans politicus